

Patronyme 

 Charles Alexandre de Calonne (1734-1802), ministre et contrôleur général des finances de Louis XVI ;
 Jacques-Ladislas-Joseph de Calonne (1743-1822), prêtre et missionnaire catholique ;
 Bertha Galeron de Calonne (1859-1936), poétesse française ;
 Michel Calonne (1927-2019), écrivain et comédien français ;
 Jacques Calonne (1930-2022), artiste belge.

Toponyme 

 Calonne (Belgique), ancienne commune belge ;
 Calonne-Ricouart, est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.
 Calonne-sur-la-Lys, est une commune française située dans le département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France.
 Saint-Rémy-la-Calonne, est une commune française située dans le département de la Meuse, en région Grand Est.

Hydronyme en Normandie 
 Calonne, rivière en Normandie ;

Autres 
 Tranchée de Calonne, champ de bataille de la Première guerre mondiale, situé dans le département de la Meuse.
 Fosse Calonne, un ancien charbonnage du Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, également lieu de cantonnement en 1914 lors de la course à la mer.

Voir aussi

Hydronyme homophone en Saône 
 La Callonne, affluent de la Saône coulant dans l'Ain.